

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anton Hackl, (1915-1994), pilote de chasse allemand durant la seconde guerre mondiale ;
 David Hackl, (1973- ), réalisateur et chef décorateur américain ;
 Erich Hackl, (1954- ), écrivain autrichien ;
 Georg Hackl, (1966- ), lugeur allemand ;
 Karlheinz Hackl, (1949-2014), acteur et metteur en scène autrichien ;

Homonymie de patronyme